Това е списък на владетелите на Волжка България. Списъкът е по Фархад Нурудтинов и Джагфар тарихъ, летопис от 17 век с оспорвана и недоказана автентичност.

Външни препратки